Ханс ван ден Брук () — политический деятель Нидерландов. Занимал должность министра иностранных дел Нидерландов, а затем комиссара Европейского союза по внешним связям.

Биография 
Родился 11 декабря 1936 года во французском городе Париж. Окончил католическую среднюю школу в Хилверсюме. В 1965 году стал магистром права, окончив юридический факультет Утрехтского университета. После окончания университета работал адвокатом и присоединился к Католической народной партии. С 1976 по 1980 год был членом Палаты представителей Нидерландов (второй палаты Парламента Нидерландов). В 1980 году присоединился к партии Христианско-демократический призыв и через два года был назначен министром иностранных дел Нидерландов в правительстве Рууда Любберса. В 1991 году стал одним из представителей ЕС присутствующих при подписании Брионского соглашения, положившего конец Десятидневной войне. С 6 января 1993 года по 25 января 1995 года занимал должность комиссара ЕС по внешним связям, курировал процесс Расширения Европейского союза. После окончания политической карьеры стал президентом Международного радио Нидерландов и присоединился к общественной организации Глобальный ноль.

Женат, имеет двух дочерей.

Примечания

Ссылки 
 Биография Ханса ван ден Брука на сайте Парламента Нидерландов
 Биография Ханса ван ден Брука на сайте ЕС

Европейские комиссары
Министры иностранных дел Нидерландов